Ферна́ндо Фабри́сио Пла́тас А́льварес (; ) — мексиканский прыгун в воду, вице-чемпион Олимпиады 2000 года в Сиднее, вице-чемпион мира 2001 года. Победитель Панамериканских игр 1995 и 1999 года.

Карьера 
В 1992 году представлял Мексику на Летних Олимпийских играх в Барселоне. В 2000 году стал серебряным призёром Летних Олимпийских игр в Сиднее . Был знаменосцем сборной Мексики на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 2000 и 2004 года.

Интересные факты 
В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне Платас одолжил свои запасные плавки Дмитрию Саутину, который забыл свои в гостинице. Саутин в плавках Платаса выиграл бронзу на 3-метровом трамплине, а сам мексиканец занял лишь 17-е место. После соревнований Саутин пытался вернуть плавки Платасу, но тот сказал, что дарит их россиянину.

Примечания

Ссылки 
 Фернандо Платас на Олимпийских играх   

Прыгуны в воду Мексики
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1992 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1996 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2000 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2004 года